Орнитофауну Европе чини око 700 врста птица које постоје у региону Европе при чему се под Европом подразумева само континент, а не већи западни део Палеарктика, који обухвата делове Блиског истока и северне Африке. (Ту се рачуна и део Руске Федерације који пада на Европски континент.) Орнитофауна Европе је слична орнитофауни Азије северно од Хималаја, са којим дели исте екозоне. Постоје и многе сличности са орнитофауном Северне Америке.

Насупрот томе, многих врста из јужне хемисфере уопште нема на тлу Европе (на пример, птице из реда -{Struthioniformes}-, којем припада ној или њихови сродници Тинамуи).

На списку птица Европе се налазе 534 врсте, подељене 20 редова и 69 фамилија.

Ред -{Anseriformes}-

Ред -{Apodiformes}-

Ред -{Caprimulgiformes}-

Ред -{Charadriiformes}-

Ред -{Ciconiiformes}-

Ред -{Columbiformes}-

Ред -{Coraciiformes}-

Ред -{Cuculiformes}-

Ред -{Accipitriformes}-

Ред -{Falconiformes}-

Ред -{Galliformes}-

Ред -{Gaviiformes}-

Ред -{Gruiformes}-

Ред -{Passeriformes}-

Ред -{Pelecaniformes}-

Ред -{Piciformes}-

Ред -{Podicipediformes}-

Ред -{Procellariiformes}-

Ред -{Strigiformes}-

Ред -{Turniciformes}-

Референце

Спољашње везе 
 -{Avibase - Bird Checklists of the World: Europe}-

Види још 
 Орнитофауна Србије
 Орнитофауна Црне Горе
 Списак заштићених врста птица у Србији
 Списак заштићених врста птица у Црној Гори

Птице
Птице Европе
Орнитологија